

Toponyme 

 Chassey en Côte-d'Or ;
 Chassey-Beaupré dans la Meuse.
 Chassey-lès-Montbozon, dans la Haute-Saône ;
 Chassey-lès-Scey, dans la Haute-Saône ;
 Chassey-le-Camp, en Saône-et-Loire ;

Patronyme 

 Emmanuel de Buretel de Chassey (1958-),  entrepreneur français,
 Éric de Buretel de Chassey, historien de l’art français, né en 1965.
 Georges de Buretel de Chassey (1902-1993), général français.

Patronyme français